Il campionato mondiale di pallavolo femminile 1956 si è svolto dal 30 agosto al 12 settembre 1956 a Parigi, in Francia: al torneo hanno partecipato diciassette squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva all'URSS.

Squadre partecipanti

Formazioni

Gironi

Prima Fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Girone D

Risultati

Classifica

Girone E

Risultati

Classifica

Fase finale

Girone 1º - 10º posto

Risultati

Classifica

Girone 11º - 17º posto

Risultati

Classifica

Podio

Campione 
URSS(Secondo titolo)

Secondo posto 
Romania

Terzo posto 
Polonia

Classifica finale 

Pallavolo nel 1956
Campionati mondiali di pallavolo femminile